Пожаревацкий мир или Пассаровицкий мир (, , ) — мирный договор, заключённый 21 июля 1718 года между Австрией и Венецией с одной стороны и Османской империей с другой стороны в городе Пожареваце и закончивший Австро-турецкую и Турецко-венецианскую войны.

Османская империя уступала Австрии Банат, Олтению и северную Сербию вместе с Белградом. Все эти владения Австрия вновь вернула Османской империи спустя 21 год по Белградскому миру. Венеция уступала османам завоёванные ею в 1715 году части полуострова Пелопоннес, но сохраняла за собой некоторые крепости в Греции и Албании, а также острова Чериго (Китира) и Чериготто (Андикитира). В ходе мирных переговоров были подписаны и некоторые торговые договоры, по которым подданным султана на территории Австрии предоставлялась свобода торговли.

Примечания

Литература 
 
 Hochedlinger, Michael (2013). Austria’s Wars of Emergence: War, State and Society in the Habsburg Monarchy, 1683—1797. London & New York: Routledge.
 Ćirković, Sima (2004). The Serbs. Malden: Blackwell Publishing.
 Ingrao, Charles; Samardžić, Nikola; Pešalj, Jovan, eds. (2011). The Peace of Passarowitz, 1718. West Lafayette: Purdue University Press.

Ссылки 

 

Договоры по алфавиту
Мирные договоры XVIII века
Международные договоры Австрии
Международные договоры Османской империи
Международные договоры Венецианской республики
1718 год
Османская Греция
События 21 июля